ENTJ é uma abreviação para um dos dezesseis tipos de personalidade definidos pelo psiquiatra Carl Gustav Jung em seu livro publicado sobre os tipos psicológicos.  A personalidade do ENTJ caracteriza-se por:

 Extroversão (Foco de atenção voltado para o mundo exterior)
 Intuitição (O modo de como as informações são percebidas)
 Racionalidade (Preferência a se basear mais na razão do que em sentimentos)
 Julgamento (Orientação pelo mundo exterior através de julgamentos e análises sobre as coisas)

A personalidade 
Pessoas com esta personalidade tendem a ser autônomas, dedicadas, carismáticas, lógicas, confiantes e competitivas. Normalmente, ENTJs são pessoas estratégicas, fazem planos de longo prazo e gostam de possuir várias pessoas em sua volta. Mas, como pessoas racionais, os ENTJs preferem amigos educados, respeitosos e de opiniões próprias. São pessoas que gostam de possuir responsabilidades e tomar a liderança se preciso, possuindo uma grande habilidade de simpatizar com os mais diversos tipos de pessoas. As caractetísticas estão listadas abaixo.

 E - Extroversão maior que introversão: ENTJs normalmente se sentem motivados quando interagem com outras pessoas. Eles gostam de possuir muita companhia e preferem atividades que envolvam muitas pessoas em vez de programas solitários. Eles ganham energia em situações sociais (enquanto os introvertidos gastam energia e se sentem cansados).

 N - Intuição maior que sensibilidade: ENTJs tendem a ser mais abstratos do que concretos. Eles focam a sua atenção mais na ideia geral do que em seus detalhes. São pessoas futuristas, que preferem pensar mais no resultado de algo do que nas tarefas atuais. 

 T - Racionalidade maior que emotividade: ENTJs são pessoas que preferem tomar decisões baseadas em critérios objetivos. Preferem usar mais a sua lógica do que seus sentimentos ou considerações sociais. Normalmente, têm dificuldade em expressar seus sentimentos.

 J - Análise  maior que percepção: ENTJs gostam de analisar as coisas e gostam de planejar. Eles conseguem apontar vários resultados que um fato pode gerar. São pessoas analíticas que gostam de enxergar o resultado por trás das coisas e de tentar prever o futuro de suas vidas.

Características 
ENTJs vivem num mundo de possibilidades, enxergando uma grande variedade de desafios a serem encarados. Ao mesmo tempo, estas pessoas desejam ser as pessoas responsáveis por conquistar estes desafios. Eles possuem uma motivação interna por liderança que é bem acompanhada por uma capacidade de captar noções complexas com rapidez, de absorver uma grande quantidade de informações impessoais, e de tirar conclusões rápidas e decisivas. São pessoas do tipo que gostam de assumir o comando das coisas.

ENTJs são pessoas muito dedicadas em suas carreiras e que se encaixam no mundo corporativo com um tanto de naturalidade. Eles analisam o ambiente constantemente, procurando por problemas em potencial que possam ser transformados em soluções. Em geral, ENTJs veem o mundo através de uma perspectiva de longo prazo, e tem facilidade em identificar planos e soluções eficazes na resolução de problemas – especialmente os de âmbito corporativo. ENTJs não economizam esforços em seus  serviços e sempre visualizam a direção que suas vidas vêm tomando.

ENTJs normalmente são perfeccionistas. Não há muito espaço para erros em suas vidas e  estas pessoas não têm paciência alguma com ineficiência. São pessoas que podem se tornar extremamente grossas quando têm a paciência  testada em situações de erro, pois não é normal que estejam  em sintonia com os sentimentos das pessoas, e muito provavelmente não acham que devam confeccionar suas conclusões com base nos sentimentos das outras pessoas. 

Assim como muitas outras pessoas, ENTJs têm dificuldade em ver as coisas através de perspectivas diferentes das suas. Porém, como ninguém, ENTJs tem pouquíssima paciência para com pessoas que não vejam as coisas da mesma maneira que eles. Isso pode tornar os ENTJs pessoas insensíveis, intimidadoras e até mesmo arrogantes. A quantidade de prestígio e de poder pessoal que os ENTJs conquistam ao longo de suas vidas os impulsionam a cumprir novas metas. Entretanto, esta força pessoal também é um agente de alienação e de auto-engrandecimento. Por isso, muitos ENTJs são vaidosos.

Apesar de não possuírem muita sintonia com os sentimentos das outras pessoas, ENTJs têm momentos sentimentais muito fortes. Com frequência esses sentimentos são escondidos do conhecimento geral, pois muitos ENTJs acreditam que  esses sentimentos sejam uma fraqueza. O mundo dos sentimentos e dos valores pessoais não é aquele em que ENTJs funcionam muito bem. É comum que ENTJs sejam pessoas sentimentalmente reservadas e imprevisíveis.

ENTJs adoram interagir com pessoas. Como toda pessoa extrovertida, eles recarregam suas energias e obtêm seus estímulos primariamente através do seu mundo exterior. Não há nada que lhes deem mais satisfação do que uma conversa animada e desafiadora. ENTJs têm um respeito especial por pessoas que consigam lhes encarar. Pessoas com esta personalidade discutem seus pontos de vista com persuasão e são ótimos argumentadores. São pessoas de presença dinâmica, que possuem uma grande quantidade de autoconfiança e uma excelente capacidade de comunicação verbal. Até mesmo as pessoas mais autoconfiantes podem passar por momentos de insegurança ao debater um assunto com ENTJs. Muitos ENTJs são pessoas intelectuais, que não gostam de assuntos fúteis, e podem discutir assuntos sérios com uma tremenda naturalidade.

Em questões familiares, é provável que os ENTJs coloquem bastante ênfase numa boa educação e estruturação dos seus filhos e que desejem um relacionamento de interesses afins e de devoção para com o cônjuge.  Comumente, os filhos de ENTJs são pessoas inteligentes e independentes. Os ENTJs precisam estar no comando da casa da mesma maneira que precisam de estar em comando do serviço. É extremamente provável que ENTJs obtenham mais satisfação num relacionamento com uma pessoa que tenha uma forte auto-imagem, e que também seja racional, ambiciosa, intelectual e lógica. Como ENTJs se focam primariamente em suas carreira, eles podem se afastar de casa e possuir um desejo por relacionamentos livres, que não possuam ciúmes ou possessividade. Apreciam relacionamentos baseados na confiança mútua e não gostam de pessoas exageradamente dramáticas. Caso vejam que um relacionamento não vai dar certo, ENTJs são capazes de deixar um relacionamento sem olhar para trás. Falando de modo generalizado, os ENTJs têm bons relacionamentos românticos, sendo pessoas confiáveis e dedicadas aos seus parceiros.

Resumindo, ENTJs são pessoas eficientes e decididas, que têm um raciocínio de longo prazo, e uma excelente capacidade de traduzir teorias e possibilidades em sólidos planos de ação. São pessoas de personalidade tremendamente forte, e de capacidade de conquistar quaisquer metas que estabeleçam para si. Possuem dificuldade em reconhecer e expressar suas emoções, o que os beneficiam no mundo corporativo; mas os prejuciam em relacionamentos pessoais.

Pontos Fortes e Fracos

Pontos Fortes 
 Grande autoconfiança;
 Pensadores estratégicos;
 Enérgico;
 Carismático e inspirador;
 Muito eficiente;
 Determinado.

Pontos Fracos 
 Teimoso e dominador;
 Arrogante;
 Pode ser frio e implacável;
 Tem problemas para lidar com emoções;
 Impaciente;
 Intolerante.

ENTJs e carreiras profissionais 
As carreiras típicas de um ENTJ são definidas pelas características que qualquer pessoa que interaja com um ENTJ pode perceber: determinação, dedicação e liderança. 

Primeiramente, as pessoas com essa personalidade adoram transformar suas ideias em planos e seus planos em resultados. Eles possuem um grande foco no futuro e possuem um elevado nível de auto-confiança raramente presente em outros tipos de personalidade. Essas características fazem com que ENTJs possam ser excelentes executivos, estrategistas corporativos e empresários.

Além disso, essas pessoas possuem um grande amor pelo conhecimento e habilidade de liderança. Elas repudiam a incompetência, a preguiça e a ineficiência. Isso faz com que os ENTJs sejam pessoas objetivas que cobram muitos resultados das pessoas em sua volta. Por isso, os ENTJs tendem a ser bons juízes, advogados, administradores e professores universitários.

Finalmente, ENTJs possuem uma comunicação excelente. Adoram organização e ordem, mas detestam rotina. Assim, ENTJs tendem a ser visionários e líderes. Um típico ENTJ é uma pessoa que valoriza a sua carreira e tem repúdio de ser considerado um funcionário medíocre e comum.

ENTJs famosos 
Segundo o site Celebrity types , baseado em observações de comportamento, entre alguns ENTJs notáveis temos: Napoleão Bonaparte, Júlio César, Aristóteles, Bill Gates, Steve Jobs, Al Gore, George Clooney, e Margaret Thatcher.

Psicologia analítica
Personalidade